I Campionati italiani di taekwondo del 2021 sono stati organizzati dalla Federazione Italiana Taekwondo e si sono tenuti a Busto Arsizio in Lombardia, in data 20 e 21 novembre 2021.

Risultati

Fino a 46 kg 

1: Vittoria al quarto round

Fino a 49 kg 

1: Vittoria per somma di penalità; 2: Atleta ritirata, vittoria all'avversario

Fino a 53 kg 

1: Vittoria per superiorità

Fino a 57 kg

Fino a 62 kg 

1: Vittoria per differenza massima di 12 punti

Fino a 67 kg 

1: Vittoria per differenza massima di 12 punti

Fino a 73 kg 

1: Vittoria per superiorità

Oltre 73 kg

Medagliere società

Note

Voci correlate 
Federazione Italiana Taekwondo - FITA

Campionati italiani di taekwondo 2021